Sthenistis är ett släkte av fjärilar. Sthenistis ingår i familjen Immidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Sthenistis